Розалін Феербенк і Барбара Поттер були чинними чемпіонками, але того року не брали участі.

Джиджі Фернандес і Лорі Макніл виграли титул, перемігши у фіналі Елізабет Смайлі і Венді Тернбулл з рахунком 6–3, 6–7, 7–5.

Сіяні пари 
Сіяних чемпіонок виділено жирним, тоді як для інших сіяних прописом вказано коло, в якому вони вибули.

 Патті Фендік /  Джилл Гетерінгтон (чвертьфінал)
 Катріна Адамс /  Зіна Гаррісон (півфінал)
 Джиджі Фернандес /  Лорі Макніл (чемпіонки)
 Елізабет Смайлі /  Венді Тернбулл (фінал)

Сітка

Посилання 
 1989 Virginia Slims of Newport Doubles Draw 

Virginia Slims of Newport
Тур WTA 1989
Hall of Fame Tennis Championships 1989